Moanasaurus mangahouangae — вид вымерших пресмыкающихся из семейства мозазавров (Mosasauridae), единственный в роде Moanasaurus. Известен по ископаемым остаткам из верхнемеловых отложений Новой Зеландии (; кампан и/или маастрихт).

История изучения 
Голотип CD43 был обнаружен в отложениях  возле ручья Мангахуанга (Mangahouanga Stream) на Северном острове (Новая Зеландия). Он представлен расчленённым черепом,  позвонками, костями передних конечностей и фрагментами рёбер. В 1980 году Дж. Уиффен описал по этому экземпляру новый таксон Moanasaurus mangahouangae — типовой вид монотипического рода Moanasaurus. Родовое название состоит из двух корней: маори moana — «море» и  — «ящер, ящерица». Видовое название дано по месту обнаружения голотипа.

В 1989 году Кеннет Райт ещё раз изучил этот вид и перенёс его в род мозазавров, тем самым переведя род Moanasaurus в разряд дискуссионных. В 1990 году Уиффен опубликовал исследование, в котором исправил диагноз Moanasaurus и разъяснил обнаруженные им различия между Moanasaurus и Mosasaurus. По мнению Уиффена, род Moanasaurus следует сохранить, по крайней мере, до уточнения родственных связей между мозазаврами. В ещё одном исследовании, опубликованном в 1990 году, Уиффен описал новые виды мозазавров Rikisaurus tehoensis и Mosasaurus flemingi из тех же отложений, что и M. mangahouangae; возможно, эти малоизвестные таксоны являются синонимами M. mangahouangae.

В статье 2006 года Джеймс Мартин отметил, что некоторые остатки из отложений Антарктики, приписанные Mosasaurus, в действительности могут принадлежать Moanasaurus.

В своём перечне видов мозазавров Дэниел Дрисколл и соавторы (2018) указали Moanasaurus mangahouangae как валидный таксон, который известен из отложений, близких к границе среднего и верхнего кампана.

Описание 
Согласно оценке Уиффена, череп M. mangahouangae достигал 780 мм в длину. В 2022 году  оценил длину всего животного в 12 метров при массе 4 тонны. Хищник, вероятно, охотился на других морских рептилий.

Примечания 

Мозазавры
†
Ископаемая фауна Новой Зеландии
Фоссилии, описанные в 1980 году